Может означать:

 Верхне-Бишкинский сельский совет Первомайского района Харьковской области.
 Нижне-Бишкинский сельский совет Змиевского района Харьковской области.